Салтыганово — название населённых пунктов в России:

 Салтыганово — деревня в Кайбицком районе Татарстана.
 Салтыганово — деревня в Камско-Устьинском районе Татарстана.